SKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Skagen, Stokmarknes, Norvegia